Hickory, zie Carya, botanische naam voor boom en hout voor een geslacht uit de okkernootfamilie

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Hickory (Mississippi)
Hickory (North Carolina)
Hickory (Oklahoma)
Hickory County (Missouri)
Hickory Creek (Texas)

Zie ook
Hickory Hills (doorverwijspagina)